Miejscowości w USA:
 Charles City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Charles City – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Charles City
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Charles City (ang. Charles City County) – w stanie Wirginia

en:Charles City